052  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Saltsjöbaden, di Stoccolma